Alsunga (plaats), plaats in Letland
 Alsungas novads, de gelijknamige gemeente